Station Ramassiers is een spoorwegstation in de Franse gemeente Toulouse.

Ramassiers
Bouwwerk in Toulouse